Dukla Trenčín ist der Name folgender slowakischen Sportvereine:

 Dukla Trenčín Trek, ein Radsportteam
 HC Dukla Trenčín, ein Eishockeyclub